Osoby o tym nazwisku:
 Mateusz Rudyk – polski kolarz torowy
 Pantelejmon (Rudyk) – rosyjski duchowny prawosławny
 Stefan (Rudyk) – polski duchowny prawosławny